Микки ван де Вен (; ) — нидерландский футболист, защитник клуба «Вольфсбург».

Клубная карьера 
Ван де Вен — воспитанник клуба «Волендам». 4 октября 2019 года в матче против дублёров ПСВ он дебютировал в Эрстедивизи. 11 декабря 2020 года в поединке против «Ден Босх» Микки забил свой первый гол за «Волендам». Летом 2021 года ван де Вен перешёл в немецкий «Вольфсбург». 6 ноября в матче против «Аугсбурга» он дебютировал в немецкой Бундеслиге.

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Волендам»
Игроки ФК «Вольфсбург»